Jewel – cantautrice, attrice e poetessa statunitense
Jewel – prenome inglese
Jewel – film del 1915 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Jewel – album della cantante giapponese Beni

Pagine correlate
Jewels